Příjmení Chrzanowski nosí více významných osobností:

 Hanna Chrzanowska (1902–1973) – polská blahoslavená zdravotní sestra
 Leon Chrzanowski (1828–1899) – rakouský politik polské národnosti z Haliče
 Wojciech Chrzanowski (1793–1861) – polský generál

Externí odkazy